Es gibt zwei U-Bahnhöfe mit dem Namen Lima:
 in Buenos Aires, siehe U-Bahnhof Lima (Buenos Aires)
 in Mailand, siehe U-Bahnhof Lima (Mailand)